Het Gesprek (televisiezender)
 Gesprek (hoorspel)